Землин:

 Землины — дворянский род.
 Землин () — немецкое название бывшего города в Сербии Земун.

Фамилия 
 Землин, Виктор Юрьевич (род. 1964) — советский и российский футболист.
  — исполнительный директор The Linux Foundation.

См. также 
 Землино